Richard Hallgren, född 19 februari 1981 i Karlstad, är en svensk före detta ishockeyspelare. Hallgren inledde sin professionella hockeykarriär i Mora IK:s A-lag med spel i Hockeyallsvenskan. Inför säsongen 2003/2004 byttes klubbadressen till Nybro Vikings där han gjorde 29 poäng (17+12) på 44 matcher. Till efterföljande säsong provspelade Hallgren i Timrå IK där han på två matcher gjorde ett mål. 

Säsongen 2006–2007 spelade Hallgren i IK Oskarshamn där han gjorde 22 poäng (12+10) på 38 matcher. Därefter flyttade han till Köpenhamn där han under sin första säsong gjorde 40 poäng (17+23) på 44 matcher. Han avslutade sin professionella karriär 2009 i Danska högstaligan.

Klubbkarriär

Referenser 

Födda 1981
Idrottare från Karlstad
Levande personer
Män
Spelare i Hvidovre IK
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Mora IK
Spelare i Nacka HK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Rungsted Seier Capital
Svenska ishockeyspelare